Васи́лий Я́ковлевич Бара́нщиков (1756 год, Нижний Новгород — начало XIX века) — русский путешественник, автор книги «Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина из Нижнего Новгорода, в трёх частях света: в Америке, Азии и Европе, с 1780 по 1787 год».

Биография 
Василий Яковлевич Баранщиков родился в 1756 году в Нижнем Новгороде. Его предки были бобылями нижегородского Благовещенского монастыря. В 1779 году, предъявив в городовом магистрате 2005 рублей наличного капитала, Василий записался во 2-ю купеческую гильдию. Вскоре он открыл кожевенный завод. Выделанные кожи вывозил для продажи в разные города России.

В январе 1780 года Василий Баранщиков, заняв большую сумму денег у нижегородских купцов, с двумя возами кож выехал на ярмарку в Ростов. На ярмарке его ограбили. Не желая встречаться с кредиторами, Баранщиков отправляется в Санкт-Петербург и в октябре 1780 года нанимается матросом на корабль, отплывающим во Францию. В декабре 1780 года корабль прибыл в порт Копенгагена. Группа местных мошенников опоила Баранщикова и обманом доставила на корабль работорговцев. Затем Василий Яковлевич был отвезен на остров Св. Фомы в Вест-Индии и отдан в местные рекруты (при меньшей зарплате, чем была у него на русском торговом судне). Через два месяца, из-за проблем с пониманием датского языка, его обменяли на двух аборигенов с соседнего острова под испанским владычеством. Там он был занят при домашнем хозяйстве в резиденции генерал-губернатора, имел успехи в изучении испанского и был доволен бытом и едой. Однажды, по-вопрошении о своём происхождении супругой генерал-губернатора, ему выдалась возможность поведать о превратностях своей судьбы и тем самым растрогать её, что в итоге поспособствовало его устройству матросом на венецианское торговое судно, отправляющееся в Европу. У берегов Африки был захвачен турецкими пиратами, насильно обрезан в ислам и продан в рабство в Палестину. Через год он бежал в Венецию, затем переехал в Стамбул. Здесь Баранщиков женился против своей воли и служил янычаром в войске султана.

В 1785 году Баранщиков совершает побег и через территорию Болгарии, Молдавии и Польши добирается до границ России. 23 февраля 1786 года он приезжает в Нижний Новгород. На следующий день Баранщикова вызвали в наместническое правление. Субсидирующие его поездку на ростовскую ярмарку купцы требовали возвращения долга с процентами. Поскольку нужной суммы у Баранщикова не было, его приговорили к 15 годам каторжных работ на соляных варницах города Балахны. Но Василию Яковлевичу удалось избежать наказания. Нижегородский епископ Дамаскин заступился за путешественника, пожаловал ему денег и дал пропуск для поездки в Петербург.

7 мая 1787 года Баранщиков приезжает в столицу. Вскоре состоялась встреча Василия Яковлевича с императрицей Екатериной II и высшей знатью Российского государства. Поскольку Баранщиков был первым россиянином, пересёкшим Атлантический океан и побывавшем в Южной Америке и Северной Африке, ему было рекомендовано написать книгу.

Через несколько месяцев в типографии Б. Л. Гека была издана книга «Несчастные приключения Василия Баранщикова мещанина из Нижнего Новгорода в трёх частях света: в Америке, Азии и Европе, с 1780 по 1787 год». Полученный от издания гонорар ушёл на оплату долгов кредиторам, Баранщиков получил возможность вернуться в Нижний Новгород. До конца XVIII века вышло в свет четыре издания книги Баранщикова.

Умер В. Я. Баранщиков в начале XIX века.

Авторство книги «Несчастные приключения Василия Баранщикова…» 
Приключения, описанные в книге Баранщикова, кажутся настолько невероятными, что некоторые русские литературоведы подвергали сомнению не только подлинность самих событий, но и существование героя этого произведения. Например, известный историк и библиограф П. Н. Петров писал, что Василий Баранщиков — лицо вымышленное, а авторство его книги принадлежит петербургскому литератору Фёдору Каржавину. Эту точку зрения поддерживал литературовед и библиограф С. А. Венгеров в своём «Критико-биографическом словаре». Даже в книге В. И. Рабиновича «С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану», вышедшей в 70-х гг. XX века, высказывается согласие с этой версией. Однако в 1900 году был обнаружен документ, опровергающий это предположение — «Допрос, снятый с нижегородского купца Василия Яковлевича Баранщикова, явившегося добровольно из-за границы» из «Журнала нижегородского наместнического правления» за март 1786 года. Позже было найдено сообщение киевского наместнического правления нижегородскому губернскому правлению о переходе российской границы в районе Васильковского форпоста близ Киева нижегородским купцом Василием Баранщиковым, «вышедшим из плену», что также подтверждает его существование.

Примечания

Библиография

Литература 
 
 
 Нещастныя приключенія Василья Баранщикова, мѣщанина Нижняго Новагорода, въ трехъ частяхъ свѣта: въ Америкѣ, Азіи и Европѣ съ 1780 по 1787 годъ.
 История Нижегородского края в словаре Брокгауза и Ефрона. — Нижний Новгород, 1993.
 Филатов Н. Ф. Василий Баранщиков и его время. — Нижний Новгород, 1991.
 Штильмарк Р. А. Повесть о страннике российском. — Нижний Новгород: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991.
 Нещастные приключения Василия Баранщикова / Сост. Н. В. Морохин, Д. Г. Павлов. — Нижний Новгород: Книги, 2011.

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Писатели по алфавиту
Родившиеся в 1756 году
Родившиеся в Нижнем Новгороде
Персоналии:Нижний Новгород
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Писатели России XVIII века
Русские писатели XVIII века
Путешественники России
Персоналии, чья дата смерти не установлена